Poszeidóniosz (Poseidonios, Poseidonius) néven több személyt ismerünk:

 Poszeidóniosz, i. e. III. századi sztoikus filozófus
 Rodoszi Poszeidóniosz (Apameia, i. e. 135 – Athén, i. e. 51) görög sztoikus filozófus és történetíró
 Poszeidóniosz (történetíró) (Olbia, ma Ocsakov, Ukrajna, i. sz. II. század) görög szofista és történetíró
 Poszeidóniosz, görög szobrász